Pfaffensteiggraben ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Pfaffensteiggraben (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs (zur Erms) bei Wittlingen, Stadt Bad Urach, Landkreis Reutlingen
 Pfaffensteiggraben (Schüpfbach), linker Zufluss des Schüpfbachs vor Kupprichhausen, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis